Gouvernement Adélard Godbout désigne deux gouvernements québécois :
 gouvernement Adélard Godbout (1) du  au  ;
 gouvernement Adélard Godbout (2) du  au .

Adélard Godbout